Сы́рьево — название нескольких населённых пунктов:
 Сырьево — деревня в Домодедовском районе Московской области.
 Сырьево — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.